Чемпионат мира по самбо 2007 года прошёл в Праге 7-10 ноября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Боевое самбо

Ссылки 
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Мужчины. Категория до 52 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Мужчины. Категория до 57 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Мужчины. Категория до 62 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Мужчины. Категория до 68 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Мужчины. Категория до 74 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Мужчины. Категория до 82 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Мужчины. Категория до 90 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Мужчины. Категория до 100 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Мужчины. Категория свыше 100 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Женщины. Категория до 48 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Женщины. Категория до 52 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Женщины. Категория до 56 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Женщины. Категория до 60 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Женщины. Категория до 64 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Женщины. Категория до 68 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Женщины. Категория до 72 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Женщины. Категория до 80 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Женщины. Категория свыше 80 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Боевое самбо. Категория до 52 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Боевое самбо. Категория до 57 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Боевое самбо. Категория до 62 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Боевое самбо. Категория до 68 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Боевое самбо. Категория до 74 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Боевое самбо. Категория до 82 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Боевое самбо. Категория до 90 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Боевое самбо. Категория до 100 кг
 Чемпионат мира по самбо 2007 года. Боевое самбо. Категория свыше 100 кг

Ноябрь 2007 года
Международные спортивные соревнования в Праге
Самбо в Чехии